Книжное дело:
 Книжное дело — система научного знания о книге (книговедение), издание (издательское дело) и распространение книг (книготорговля).
 «Книжное дело» — коррупционный скандал 1997 года, связанный с именами реформаторов в правительстве России.
 Книжное дело (журнал) — российский отраслевой журнал, выходит с 1992 года.